«Так поступа́ют все же́нщины, или Шко́ла влюблённых» (; K.588) — опера-буффа Вольфганга Амадея Моцарта на итальянском языке в двух действиях. Автор либретто Лоренцо да Понте, который также написал либретто к операм Моцарта «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан». Премьера оперы состоялась 26 января 1790 года в Бургтеатре в Вене.

Название 
Опера не только занимает одно из первых мест по числу постановок (364 постановки и 15 место на 2015 год по версии Operabase), но и имеет огромное количество названий на разных языках. В Германии она шла как «Кто выиграл пари?», «Месть девушек», «Партизаны» и ещё с десятком названий, в «Метрополитен-опере» как «Женщины, подобные этой», в Англии — «Услуга за услугу», в Дании называлась «Побег из монастыря», а во Франции — «Китайский чернорабочий» и «Бесплодные усилия любви».

Краткое русское название оперы — «Так поступают все» — переводит , тоже из трёх слов. Однако  употребляется только с женским родом (с мужским — ), и более точным переводом будет «Так поступают все женщины». В советских и российских дореволюционных энциклопедиях опера называлась «Все они таковы, или Школа влюблённых»; следует отметить, что в дореформенной орфографии название «Всѣ онѣ таковы» содержит указание на женский род (они — м.р., онѣ — ж.р.), как и итальянский оригинал.

История создания 
Первоначально заказ на оперу предназначался для Антонио Сальери, который, уже начав работу, вскоре отказался от неё. Затем в августе 1789 года заказ от императора Иосифа II, воодушевленного берлинским успехом «Свадьбы Фигаро», поступил Моцарту. Поводом для либретто стала скандальная история, произошедшая в Вене незадолго до этого. Моцарту был предложен достаточно большой гонорар (200 дукатов), и у Моцарта не было возможности отказаться.

Особенности музыки и либретто 
По мнению американского музыковеда Джона Платова, сюжет оперы является аналогичным сюжету оперы Антонио Сальери «Пещера Трофонио»: «Вот этот сюжет с обменом партнера и повторяется в „Так поступают все женщины“. Таким образом, в предположении, что, по крайней мере частично, идея в „Так поступают все женщины“ заимствована из оперы Сальери „Пещера Трофонио“, есть доля правды».

Герой оперы дон Альфонсо — «старик», однако стоит заметить, что в XVIII веке, когда на первый план выходит всё молодое, по-детски незрелое, стариком могли назвать и мужчину немногим старше 30 лет: «он стар: представь себе, ему не менее тридцати шести лет», говорит о своём женихе одна из героинь популярного романа того времени.

В наше время в театральной практике укрепилось редкое распределение пар по голосам (тенор — меццо-сопрано, баритон — сопрано). Однако оригинальный состав — три сопрано, тенор и два баса (в вокальной музыке баритон добавился к тенору и басу только в середине девятнадцатого века), причём в ансамблях строчка Гульельмо расположена под строчкой дона Альфонсо.

Ария Феррандо «Ah, lo veggio, quell’anima bella» (N. 24) настолько трудна для исполнения, что её очень редко исполняют не только в спектаклях, но даже и на студийных аудиозаписях.

Премьера 
Премьера состоялась в венском Бургтеатре 26 января 1790 года. Опера была принята холодно и прошла всего десять раз.

В премьере принимали участие Адриана Феррарезе (Фьордилиджи), Луиза Вильнёв (Дорабелла), Франческо Бенуччи (Гульельмо), Винченцо Кальвези (Феррандо), Франческо Буссани (дон Альфонсо) и Доротея Буссани (Деспина).

При жизни Моцарта опера исполнялась только в Вене и в Праге.

Действующие лица

Краткое содержание

Первое действие 
Молодые офицеры Гульельмо и Феррандо похваляются достоинствами своих возлюбленных, сестёр Дорабеллы (возлюбленная Феррандо) и Фьордилиджи (возлюбленная Гульельмо), восхваляют их верность. Дон Альфонсо не верит в верность женщин и предлагает на спор подвергнуть их возлюбленных испытанию. В предвкушении быстрой победы, молодые люди соглашаются.

Дон Альфонсо сообщает сёстрам, что их женихов призвали на войну. Влюблённые в слезах прощаются друг с другом.

Дон Альфонсо, заручившись поддержкой служанки сестер Деспины, приводит в дом к девушкам молодых албанцев, которые на самом деле переодетые Гульельмо и Феррандо. Они начинают «ухаживать наоборот»: Гульельмо — за Дорабеллой, Феррандо — за Фьордилиджи. Сестры в гневе выгоняют их. Те не оставляют девушек в покое. Притворившись умирающими, они требуют немедленной помощи в виде поцелуя. Однако обман раскрыт, и дон Альфонсо вновь терпит поражение.

Второе действие 
Между тем, оставшись наедине друг с другом, девушки признаются Деспине, что молодые люди пришлись им по душе, при этом Дорабелле приглянулся Гульельмо, а Фьордилиджи — Феррандо. Деспина уговаривает их пойти на свидания — зачем терять молодые годы, ведь их женихи вряд ли хранят им верность на войне.

Во время прогулки в парке Гульельмо объясняется в любви к Дорабелле, и она принимает его любовь. Но Фьордилиджи продолжает ждать своего жениха, признания Феррандо отвергнуты.

Фьордилиджи готова бежать из города от своего чувства, но в последний момент уступает настойчивости Феррандо. Девушки согласны прямо сегодня выйти замуж и следовать за «албанцами» на их родину.

Переодетая нотариусом Деспина подписывает брачные контракты, но в этот момент раздаются звуки военного марша. «Албанцы» исчезают, а появляются «вернувшиеся с войны» женихи. Увидев контракты, они обвиняют в неверности своих возлюбленных, но дон Альфонсо, не желающий зла молодым, мирит их, утверждая, что «так поступают все женщины» и лучший способ удержать возлюбленную — не расставаться с нею.

Состав оркестра 
Партитура Моцарта включает:
 2 флейты, 2 гобоя, 2 кларнета (in A, B и C), 2 фагота
 2 валторны, 2 трубы
 Литавры
 Струнные
Бас континуо:
 Клавесин и виолончель

Известные постановки в России 
 1986 — Большой театр. Дирижёр — Эрмлер, Марк
 2011 — Пермский академический театр оперы и балета имени Петра Ильича Чайковского. Музыкальный руководитель проекта и дирижёр — Теодор Курентзис.
 2012 — Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье». Музыкальный руководитель проекта и дирижёр — Павел Бубельников.
 2014 — Большой театр. Музыкальный руководитель проекта и дирижёр — Стефано Монтанари.
 2015 — Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А. С. Пушкина. Режиссёр-постановщик — Заслуженный артист РФ Дмитрий Суханов, дирижёр-постановщик — Сергей Вантеев.

Музыкальные номера 
 Увертюра
Акт I
 N. 1 Терцет La mia Dorabella capace non è (Феррандо, Дон Альфонсо, Гульельмо)
 N. 2 Терцет È la fede delle femmine (Феррандо, Дон Альфонсо, Гульельмо)
 N. 3 Терцет Una bella serenata (Феррандо, Дон Альфонсо, Гульельмо)
 N. 4 Дуэт Ah guarda sorella (Фьордилиджи, Дорабелла)
 N. 5 Ария Vorrei dir, e cor non ho (Дон Альфонсо)
 N. 6 Квинтет Sento oddio, che questo piede (Фьордилиджи, Дорабелла, Феррандо, Дон Альфонсо, Гульельмо)
 N. 7 Дуэт Al fato dàn legge (Феррандо, Гульельмо)
 N. 8 Хор Bella vita militar
 N. 9 Квинтет Di scrivermi ogni giorno (Фьордилиджиі, Дорабелла, Феррандо, Дон Альфонсо, Гульельмо)
 N. 10 Терцет Soave sia il vento (Фьордилиджи, Дорабелла, Дон Альфонсо)
 N. 11 Речитатив Ah scostati и
 Ария Smanie implacabili (Дорабелла)
 N. 12 Ария In uomini! In soldati (Деспина)
 N. 13 Секстет Alla bella Despinetta (Фьордилиджи, Дорабелла, Деспина, Феррандо, Дон Альфонсо, Гульельмо)
 N. 14 Речитатив Temerari, sortite fuori di questo loco и
 Ария Come scoglio immoto resta (Фьордилиджи)
 N. 15 Ария Non siate ritrosi (Гульельмо)
 N. 16 Терцет E voi ridete? (Феррандо, Дон Альфонсо, Гульельмо)
 N. 17 Ария Un’aura amorosa (Феррандо)
 N. 18 Финал
 Ah che tutta in un momento (Фьордилиджи, Дорабелла)
 Si mora, sì si mora (Фьордилиджи, Дорабелла, Феррандо, Дон Альфонсо, Гульельмо)
 Eccovi il medico, signore belle (Фьордилиджи, Дорабелла, Деспина, Феррандо, Дон Альфонсо, Гульельмо)
 Dove son! (Фьордилиджи, Дорабелла, Деспина, Феррандо, Дон Альфонсо, Гульельмо)
 Dammi un bacio, o mio tesoro (Фьордилиджи, Дорабелла, Деспина, Феррандо, Дон Альфонсо, Гульельмо)

Акт II

 N. 19 Ария Una donna a quindici anni (Деспина)
 N. 20 Дуэт Prenderò quel brunettino (Фьордилиджи, Дорабелла)
 N. 21 Дуэт с хором Secondate, aurette amiche (Феррандо, Гульельмо, хор)
 N. 22 Квартет La mano a me date (Деспина, Феррандо, Гульельмо, Дон Альфонсо)
 N. 23 Дуэт Il core vi dono (Дорабелла, Гульельмо)
 N. 24 Речитатив Barbara! Perché fuggi? (Феррандо, Фьордилиджи) и
 Ария Ah lo veggio, quell’anima bella (Феррандо)
 N. 25 Речитатив Ei parte… senti… и
 Рондо Per pietà, ben mio, perdona (Фьордилиджи)
 N. 26 Речитатив Il mio ritratto! (Феррандо, Гульельмо) и
 Ария Donne mie, la fate a tanti (Гульельмо)
 N. 27 Речитатив In qual fiero contrasto и
 Каватина Tradito, schernito (Феррандо)
 N. 28 Ария È amore un ladroncello (Дорабелла)
 N. 29 Дуэт Fra gli amplessi in pochi istanti (Фьордилиджи,Феррандо)
 N. 30 Анданте Tutti accusan le donne (Дон Альфонсо, Феррандо, Гульельмо)
 N. 31 Финал
 Fate presto, o cari amici (Деспина, Дон Альфонсо, хор)
 Benedetti i doppi coniugi (Хор, Фьордилиджи, Дорабелла, Феррандо, Гульельмо)
 Канон E nel tuo, nel mio bicchiero (Фьордилиджи, Дорабелла,Феррандо, Гульельмо)
 Miei signori, tutto è fatto (Фьордилиджи, Дорабелла, Деспина, Феррандо, Дон Альфонсо, Гульельмо)
 Bella vita militar (Хор, Фьордилиджи, Дорабелла, Деспина, Феррандо, Дон Альфонсо, Гульельмо)
 Sani e salvi agli amplessi amorosi (Фьордилиджи, Дорабелла, Деспина, Феррандо, Дон Альфонсо, Гульельмо)
 Fortunato l’uom che prende ogni cosa pel buon verso (Фьордилиджи, Дорабелла, Деспина, Феррандо, Дон Альфонсо, Гульельмо)

Избранная дискография 
(солисты даются в следующем порядке: Фьордилиджи, Дорабелла, Гульельмо, Феррандо, Деспина, Дон Альфонсо)
 1955 — Дир. Герберт фон Караян; солисты: Элизабет Шварцкопф, Нэн Мерриман, Роландо Панераи, Леопольд Симоно, Лиза Отто, Сесто Брускантини; Лондонский филармонический оркестр.
 1963 — Дир. Карл Бём; солисты: Элизабет Шварцкопф, Криста Людвиг, Джузеппе Таддеи, Альфредо Краус, Ханни Штеффек, Вальтер Берри; Венский филармонический оркестр.
 1974 — Дир. Георг Шолти; солисты: Пилар Лоренгар, Тереза Берганца, Том Краузе, Райланд Дэвис, Жанна Бербье, Габриэль Бакье; Лондонский филармонический оркестр.
 1976 — Дир. Колин Дэвис; солисты: Монсеррат Кабалье, Джанет Бейкер, Владимиро Гандзаролли, Николай Гедда, Иляна Которубаш, Томас Аллен; Оркестр Лондонской Королевской оперы Ковент-Гарден.
 1992:
 Дир. Сигизвальд Кёйкен; солисты: Соиле Исокоски, Моника Гроп, Пер Воллестад, Маркус Шефер, Нэнси Арджента, Хюб Классенс; оркестр La Petite Bande.
 Дир. Джон Элиот Гардинер; солисты: Аманда Рукрофт, Роза Маннион, Родни Гилфри, Райнер Трост, Эйриан Джеймс, Карлос Феллер; оркестр Английские барочные солисты.
 1994 — Дир. Георг Шолти; солисты: Рене Флеминг, Анне Софи фон Оттер, Олаф Бер, Фрэнк Лопардо, Аделина Скарабелли, Микеле Пертузи; Камерный оркестр Европы.

Видеозаписи 
 2014, 26 апреля. Дирижёр — Джеймс Левайн. Режиссёр — Гэри Халворсон. Фьордилиджи — . Дорабелла — Изабель Леонард. Деспина — Даниэль де Низ. Феррандо — . Гульельмо — . Дон Альфонсо — . Оркестр и хор Метрополитен-оперы. Ведущая — Рене Флеминг.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Партитура
 Клавир

Оперы на итальянском языке
Оперы 1789 года
Оперные премьеры Бургтеатра в Вене